Santa Brigida (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo 

Zie ook:
 Santa Brígida (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Las Palmas
 Santa Brígida (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia